

Patronyme 

 Francine Tougas (19?-), actrice et scénariste québécoise ;
 Gérald Tougas (1933-2019), écrivain québécois ;
 Marie-Soleil Tougas (1970-1997), comédienne et animatrice de télévision québécoise ;
 Pierre Tougas (1949-), artiste peintre québécois.